Benoîte Crevoisier (1938-), écrivaine suisse ; 
 Jacques Crevoisier (1947-2020), entraîneur français de football ;
 Jean-Claude Crevoisier (1938-), personnalité politique suisse ;
 Jean Ignace Crevoisier (1735-1806), général Suisse de la Révolution française ;
 Joel Crevoisier (1967-), médecin français ;
 Mathilde Crevoisier (1980-), personnalité politique suisse ; 
 Pierre Crevoisier (1960-), auteur et journaliste.

Homonymie
Homonymie de patronyme